Boo kan syfta på:

 Boo FF – en svensk fotbollsförening från Boo i Nacka kommun
 Boo (TV-spelsfigur) – ett figur från Super Mario
 Boo (programspråk) – ett programmeringsspråk
 Boo.com – ett brittiskt internethandelsföretag

Personer 
 Bertil Boo, svensk sångare
 Fritiof Boo, svensk socialdemokratisk politiker
 Karl Boo, svensk politiker
 Sigrid Boo, norsk författare

Geografi
 Boo – en stadsdel, tidigare tätort i Nacka kommun
 Boo socken, en socken i Värmdö skeppslag i sydöstra Uppland
 Boo landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1970
 Boo församling – en församling i Värmdö kontrakt i Stockholms stift
 Boo kyrka – en kyrka som tillhör Boo församling i Stockholms stift
 Boo (kommundel) – en av fyra kommundelar i Nacka kommun
 Boo distrikt – ett distrikt i Nacka kommun och Stockholms län 2016–
 Boo gård – en herrgård på Värmdön

Se även 
 Bo